Candidula  — род небольших лёгочных  улиток семейства .

Некоторые виды

Ссылки 

 

Geomitridae
Роды моллюсков